Cna může znamenat:

 Cna (přítok jezera Mstino) – řeka ve Tverské oblasti v Rusku, přítok jezera Mstino
 Cna (přítok Mokši) – řeka v Tambovské a v Rjazaňské oblasti v Rusku, přítok Mokše
 Cna (přítok Oky) – řeka v Moskevské v Rusku, přítok Oky
 Cna (přítok Pripjati) – přítok Pripjati v Bělorusku